«Про́ще просто́го» () — комедийно-драматический телесериал-антология, созданная, срежиссированная и спродюсированная Джо Свонбергом. Первый сезон, состоящий из восьми получасовых эпизодов, стал доступен онлайн на платформе Netflix 22 сентября 2016 года. Действие сериала происходит в Чикаго. 

В апреле 2017 года Джо Свонберг сообщил, что сериал продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 1 декабря того же года. 22 августа 2018 года сериал был продлён на третий и последний сезон.

Актёрский состав 

 Джейн Адамс в роли Аннабель Джонс (сезоны 1—2)
 Сюзанна Адент в роли Пенни (сезон 1)
 Малин Акерман в роли Люси (сезон 1)
 Эндрю Бачелор в роли Эндрю (сезон 1)
 Зази Битц в роли Ноэль (сезоны 1—2)
 Орландо Блум в роли Тома (сезон 1)
 Ганнибал Бюресс в роли Джейсона (сезон 1)
 Ая Кэш в роли Шерри (сезоны 1—2)
 Рауль Кастильо в роли Берни (сезон 1)
 Майкл Чернус в роли Кайла (сезоны 1—2)
 Кирси Клемонс в роли Чейс (сезоны 1—2)
 Эйслинн Дербец в роли Габи (сезон 1)
 Дэйв Франко в роли Джеффа (сезоны 1—2)
 Ной Хопкинс в роли Расс (сезон 1)
 Джейк Джонсон в роли Эндрю (сезон 1)
 Эван Йоникит в роли Мэтта (сезоны 1—2)
 Марк Мэрон в роли Джейкоба Малко (сезоны 1—2)
 Гугу Мбата-Роу в роли Софи (сезон 1)
 Кейт Микуччи в роли Энни (сезоны 1—2)
 Маурисио Очманн в роли Мартина (сезон 1)
 Эмили Ратаковски в роли Эллисон Лизовска (сезон 1)
 Элизабет Ризер в роли Энди (сезоны 1—2)
 Ребекка Спенс в роли Шерил (сезон 1)
 Марц Тиммс в роли Ван Говарда (сезоны 1—2)
 Жаклин Тобони в роли Джо (сезоны 1—2)
 Лукас Фон Кампен в роли Аллана (сезон 1)
 Обри Плаза в роли Линдси (сезон 2)
 Кейт Берлант в роли Лорен (сезон 2)
 Джо Ло Трульо в роли Майк (сезон 2)
 Микаэла Уоткинс в роли Карен Трэска (сезон 2)
 Джуди Грир в роли Гретхен (сезон 2)
 Дэнни Мастерсон в роли парня Энни (сезон 2)

Производство 
В марте 2016 года стало известно о заказе Netflix на первый сезон сериала из восьми эпизодов, режиссёром и сценаристом которого выступит Джо Свонберг. Главные роли в телесериале-антологии получили Майкл Чернус, Марк Мэрон, Элизабет Ризер, Гугу Мбата-Роу, Джейк Джонсон, Ая Кэш, Дэйв Франко, Джейн Адамс, Ганнибал Бюресс, Кирси Клемонс, Орландо Блум и Малин Акерман.

Отзывы критиков 
Первый сезон телесериала «Проще простого» получил положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes шоу держит 92% „свежести“, что основано на 13-ти рецензиях со средним рейтингом 8/10. На Metacritic у сезона 74 балла из ста, что основано на 9-ти „в целом положительных“ отзывах критиков.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Чикаго
Телесериалы-антологии США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США